Frenzy est un personnage de l'univers de fiction Transformers.

Génération 1 
Dans la série originale, Frenzy est l'une des nombreuses mini-cassettes partenaires de Soundwave. À l'opposé des autres mini-cassettes (excepté Rumble), il se transforme en robot de la même façon que les Transformers de taille habituelle plutôt qu'en robot animal. Frenzy est un bon guerrier, et, comme les autres cassettes, peut enregistrer des informations sur lui que Soundwave peut ensuite écouter en faisant tourner la cassette.

Autres versions

Transformers (film) 

Frenzy apparaît dans le film Transformers de 2007, où il est le partenaire de Barricade. Dans cette version, il se transforme en poste radio et remplit le rôle d'espion. Il possède un corps extrêmement fin, avec une allure presque arachnéenne, et peut, pour se battre, lancer des shurikens depuis son torse, là ou se trouve normalement le lecteur de disque du poste radio. D'un tempérament frénétique, presque comique, Frenzy s'exprime dans un baragouin cybertronien incompréhensible mêlé à quelques mots terriens, ce qui contribue à le rendre drôle. Selon , il serait capable de se transformer en radio de voiture pour se fixer sur Barricade, mais il n'a jamais montré cette capacité dans le film.

Frenzy apparaît pour la première fois dans le film à bord d'un avion, où il infiltre le Réseau militaire afin de récupérer les données sur Mégatron et le AllSpark, et envoie un virus destiné à bloquer les communications de l'armée. Repéré, il s'échappe en tuant trois agents, et ramène les informations à son compagnon Barricade, une fois l'avion à l'aéroport. Il en profite pour adresser un splendide doigt d'honneur à deux agents du service de sécurité. Tous deux attaquent Sam Witwicky pour lui prendre les lunettes sur lesquelles est gravé la localisation du AllSpark, mais se retrouvent face à Bumblebee. Tandis que ce dernier affronte Barricade, Frenzy attaque Sam, et se fait trancher la tête par Mikaela. Cependant, sa tête survit et scanne le téléphone portable de la jeune fille afin de les suivre en cachette. Les suivant jusqu'à la base militaire, il trouve finalement le AllSpark, dont il se sert pour régénérer son corps, et transmet un appel à tous les autres Decepticons leur indiquant l'emplacement du Cube.

Après cela, il agresse le secrétaire à la défense et d'autres humains qui tentaient un appel à l'aide. Mais, durant le combat, un de ses shuriken rebondit contre un mur et lui tranche sa propre tête. Ses derniers mots, à peine audibles, sont : « Oh Merde ! », ce qui constitue en fait la seule phrase réellement claire qu'il ait dit dans tout le film. Cependant, lors du combat entre Bumblebee et son ennemi juré Barricade, ce dernier libère Frenzy pour qu'il puisse s'attaquer à Sam. A ce moment là, on l'entend dire "Viens là Witwicky !".

Transformers 2 : La Revanche 

Sa tête peut être vue sous cloche dans l'un des sous-sols de Simmons. Lorsque Léo Splitz décide de la toucher, Simmons lui défend de le faire, clamant que la tête est encore radioactive.

Notes et références 

Decepticons